Desmidiospora är ett släkte av svampar. Desmidiospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Desmidiospora